Eiji − japońskie męskie imię
 Eiji − japońska era